Сезон 1993—1994 у Національній лізі А — 97-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Перший етап 

Результати

Другий етап

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1994
Швейцарія
Швейцарія
1993 у швейцарському спорті
1994 у швейцарському спорті